Glomerula shankari är en ringmaskart som beskrevs av Singh och Dar Shukla 1981. Glomerula shankari ingår i släktet Glomerula och familjen Sabellidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
shankari